Partito dell'Indipendenza (Finlandia)
 Partito dell'Indipendenza (Islanda)
 Partito dell'Indipendenza (Marocco)